John Alcock, Brits piloot
Alfred William Alcock (1859–1933), Brits natuuronderzoeker en carcinoloog